Radomirești (gmina) – gmina w Rumunii, w okręgu Aluta
 Radomirești (okręg Aluta) – wieś w Rumunii, w okręgu Aluta, w gminie Radomirești
 Radomirești (okręg Bacău) – wieś w Rumunii, w okręgu Bacău, w gminie Letea Veche